Сезон ЖНБЛ 2012/2013 — это 33-й сезон женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ), по окончании которого чемпионом, в первый раз, стала команда «Бендиго Спирит». С этого сезона в финальные игры стали выходить всего по четыре клуба.

В регулярном чемпионате приняло участие девять команд, на одну меньше, чем в прошлом, так как в межсезонье, в апреле 2012 года, был ликвидирован клуб «Австралийского института спорта». Сам сезон начался 5 октября матчем между прошлогодними финалистами, клубами «Данденонг Рейнджерс» и «Буллин Бумерс», в котором «Рейнджерс» переиграли соперника со счётом 90:75. Регулярный чемпионат в этом сезоне закончился 16 февраля, MVP которого была признана Сьюзи Баткович, центровая команды «Аделаида Лайтнинг». Тренер клуба «Бендиго Спирит», Берни Харроуэр, признан тренером года, а Стефани Толбот из клуба «Аделаида Лайтнинг» — новичком года. Официально сезон 2012/2013 годов завершился 10 марта, когда клуб «Бендиго Спирит» переиграл в финальной встрече команду «Таунсвилл Файр» со счётом 71:57, а MVP финала была признана форвард «Спирит» Келси Гриффин.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок женской НБЛ: Сьюзи Баткович, Аделаида Лайтнинг
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Келси Гриффин, Бендиго Спирит
 Новичок года женской НБЛ: Стефани Толбот, Аделаида Лайтнинг
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Кристи Харроуэр, Бендиго Спирит
 Лучший снайпер женской НБЛ: Сьюзи Баткович, Аделаида Лайтнинг
 Тренер года женской НБЛ: Берни Харроуэр, Бендиго Спирит

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Кристи Харроуэр (Бендиго Спирит)
 З Кэтлин Маклауд (Данденонг Рейнджерс)
 Ф Дженна О’Хей (Данденонг Рейнджерс)
 Ф Габриэль Ричардс (Бендиго Спирит)
 Ц Сьюзи Баткович (Аделаида Лайтнинг)

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2012/2013